El término Automatic —en español: ‘Automático’— puede hacer referencia a:

Música 
 The Automatic, banda musical de indie rock de Cowbridge, Gales formada en 1998.
 «Automatic», canción de Prince (1982);
 «Automatic», canción de Pointer Sisters (1984);
 «Automatic», canción de Tokio Hotel (2009);
 «Automatic», canción de The Get Up Kids (2011);
 «Automatic», canción de Miranda Lambert (2014).
 «Automatic», canción de Red Velvet (2015).